Церковь святого Элиана () — православная церковь в Хомсе. Считается, что церковь заложена в 432 году на месте захоронения христианского мученика Элиана. Святой вероятно погребен в саркофаге.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Здания и сооружения, заложенные в 432 году
Православные храмы Сирии
Хомс
Храмы Хомса